Дибо́вський — польське (Dybówski) та українське прізвище.

Персоналії 
 Зоряна Дибовська (* 1981) — українська актриса.
 Бенедикт Дибовський (1833—1930) — польський біолог, географ, лікар і літературознавець.

Українські прізвища
Польські прізвища